Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, kortweg Staatsspoorwegen (SS), een Nederlands particulier bedrijf dat in 1863 in Den Haag werd opgericht om door de staat aangelegde spoorlijnen te exploiteren
Schutzstaffel (SS), een paramilitaire organisatie die behoorde tot de Duitse nazipartij, de NSDAP
Waffen-SS, een militaire structuur in nazi-Duitsland
Sint (meervoud), aanduiding voor meerdere heiligen (bijvoorbeeld SS. Petrus en Paulus)
Sensu stricto, een Latijnse frase
Station Den Haag Staatsspoor
Stoomschip, een schip dat wordt voortgestuwd door een krachtbron (tegenwoordig meestal een turbine) die de energie van hete, onder druk staande stoom deels omzet in mechanische arbeid (bijvoorbeeld het SS Rotterdam)
een wegcategorie in Italië; zie Nationale wegen in Italië
Svensk Standard, een Zweedse organisatie gespecialiseerd in het ontwikkelen van normen en het controleren op de naleving daarvan
Swallow Sidecar Co., de in 1922 opgerichte voorganger van Jaguar Cars
.ss, het topleveldomein van het land Zuid-Soedan
Spontane splijting van zware atoomkernen met een neutronenoverschot
Korte stop (Engels: shortstop), een positie bij honk- en softbal
Suomen Sulkapalloliitto, de Finse badmintonbond